Ненад Крстичич (; 3 сентября 1990, Белград) — сербский футболист, полузащитник клуба АЕК.

Карьера

Клубная 
Крстичич начинал карьеру футболиста в белградском ОФК. Летом 2006 года он был переведён из юношеской в главную команду. Полузащитник дебютировал в Суперлиге Сербии в начале сезона 2007/08, выйдя на замену во встрече против «Бораца» из Чачака. На 82-й минуте игры сербский игрок забил гол, установив таким образом окончательный счёт 2:0 в пользу ОФК. На тот момент Ненаду было 17 лет и 1 месяц. Молодой футболист стал часто появляться в составе команды, однако он либо уходил с поля во втором тайме, либо использовался в качестве замены. 12 мая 2008 года Крстичич забил первый мяч во встрече с клубом «Младост» из города Лучани, однако это не помогло избежать его коллективу поражения 1:3. Всего же в сезоне 2007/08 Ненад отыграл за ОФК в чемпионате страны 24 матча и забил 2 гола.

В сезоне 2008/09 Крстичич успел поучаствовать в 3 играх первенства Сербии, после чего в конце лета 2008 года перебрался в «Сампдорию». Первоначально он выступал за молодёжный состав итальянского клуба в Примавере. 16 декабря 2010 года футболист дебютировал за главную команду «Сампдории», выйдя в стартовом составе на матч с венгерским «Дебреценом», который проходил в рамках группового этапа Лиги Европы 2010/11. Однако в первый состав блучеркьяти в том сезоне он больше не вызывался. 15 января 2011 года серб сделал дубль в матче Примаверы против «Модены». Также в 2011 году он был членом команды на Турнире Вияреджо.

После вылета «Сампдории» из Серии А по итогам сезона 2010/11 клуб стал выступать в Серии B. Крстичич получил шанс дебютировать в этом турнире 6 января 2012 года: он вышел на замену в игре с «Варезе». До конца сезона 2011/12 серб провёл ещё 12 игр, не забив голов. В серии плей-офф полузащитник участия не принял.

25 июля 2016 присоединился к клубу Ла Лиги Алавес как свободный агент.

23 августа 2017 подписал двухлетний контракт с клубом Црвена Звезда.

В сборной 
Крстичич привлекался к играм сборной Сербии для игроков до 18 лет, а с 2008 года призывается в молодёжную команду страны.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Црвена звезда»